Diaretula är ett släkte av svampdjur. Diaretula ingår i ordningen Hexactinosida, klassen glassvampar, fylumet svampdjur och riket djur. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Glassvampar
Diaretula